SwiftCoin / SwiftMail 3.0 por Team Daniel Bruno
SwiftCoin es una divisa digital y sistema de correo conocido como "John McAfee SwiftMail." Utiliza el blockchain para enviar pagos y mensajes encriptados. Swiftcoin fue creado por Team Daniel Bruno.

A través de Swiftcoin (www.swiftcoin.club), usuarios pueden comprar y vender moneda de cualquier país, incluyendo Bitcoin. Este es un nuevo sistema de criptomoneda donde transacciones son anónimas y encriptadas, sin banco central que monitorea transacciones o usuarios.

En el 25 de noviembre de 2014, la oficina de Patentes y Marcas en los Estados Unidos patento a Swiftcoin como servicio de intercambio electrónico y correo (patente US n.º 8.894.547). La patente fue otorgada a empresario Daniel Bruno. Pronto después, John McAfee comisiono su lanzamiento a través de Android. 

En 2012, la compañía inició un nuevo proyecto llamado Bonos Bitcoin (Solidus Bonds),  y en 2014 Cofres Bitcoin en Uruguay.

En marzo de 2016, el equipo de Daniel Bruno, anunció una recompensa de 10 mil dólares a cualquier hacker que rompe el código de SwiftCoin y John McAfee SwiftMail. El concurso terminó el 1 de abril de 2016 sin ganadores.

Luego, a principios de abril, Team Daniel Bruno anunció el nuevo concurso — $ 20,000 de recompensa a cualquier persona que quiebra el código SwiftCoin y SwiftMail. El hacker debe de registrarse primero en JohnMcAfeeSwiftMail.com, ejecutar el ataque contra SwiftCoin, y luego mostrar cómo se ha hecho. El concurso se vencerá el 30 de abril de 2016.

El 25 de julio de 2016, se añadieron Swiftmail y SwiftCoin a Google Play. La aplicación es gratuita y está disponible en todos los países.

Véase también 
 Anarcocapitalismo
 Agorismo
 Criptoanarquismo
 Criptomoneda
 I2P

Referencias

Enlaces oficiales 
 Web oficial
 Talk

Criptomonedas